El término Kalíninski  puede referirse a:

Kalíninski (Cheliábinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Kalíninski (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Kalíninski (Ust-Labinsk, Krasnodar), localidad del raión de Ust-Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Kalíninski (Lebedían, Lípetsk), localidad del raión de Lebedián del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Kalíninski (Chaplyguin, Lípetsk), localidad del raión de Chaplyguin del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Kalíninski (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Kalíninski (Yaroslavl), localidad del óblast de Yaroslavl, en Rusia.